Fegefeuer steht für:

 Fegefeuer (auch: Purgatorium), nachtodlicher Zwischenzustand
 Fegefeuer (Sofi Oksanen, Roman)
 Fegefeuer (Sofi Oksanen, Drama)
 Fegefeuer – Das Projekt, Album von MC Basstard (2003)

geographische Objekte:
 Fegefeuer (Lübeck), Straße in Lübeck 
 Fegefeuer (Lychen), ein Wohnplatz der Stadt Lychen, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Bischofsburg Fegefeuer, Ruine bei Raasiku, Estland

Filme:
 Fegefeuer (1953), US-amerikanischer Spielfilm
 Fegefeuer (1971), deutscher Spielfilm
 Fegefeuer (1989), österreichischer Spielfilm 
 Fegefeuer (2012), finnischer Spielfilm
 Tatort: Fegefeuer, deutscher Fernsehfilm (2016)

Siehe auch
 Fegefeuer in Ingolstadt, Schauspiel
 Purgatorium des heiligen Patrick (Wallfahrtsort)
 Göttliche Komödie